Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Lawson Duncan 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (quarti di finale)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (terzo turno)
 Lawson Duncan (quarti di finale)
 Jay Berger (secondo turno)
 Luiz Mattar (secondo turno)
 Thomas Muster (Campione)

 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Thomas Muster (semifinali)
 Richey Reneberg (terzo turno)
 Lawson Duncan (finale)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Fernando Luna (terzo turno)
 Todd Witsken (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1988